Battisti je priimek več oseb:    
 Alfredo Battisti, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Anuar Battisti, brazilski rimskokatoliški nadškof